Іван Пешич (хорв. Ivan Pešić, нар. 6 квітня 1992, Шибеник, Хорватія) — ховатський футболіст, лівий вінґер українського клубу «Ворскла» (Полтава).
 Александар Пешич (серб. Aleksandar Pešić, нар. 21 травня 1992, Ниш) — сербський футболіст, нападник ізраїльського клубу «Маккабі» (Тель-Авів).
 Володимир Пешич (Vladimir Pešić; 6 вересня 1973 року, передмістя Подгориці) — вчений з Чорногорії, професор біології.